Pycnoscelus striata es una especie de cucarachas del género Pycnoscelus, familia Blaberidae.

Historia 
Fue descrito por primera vez en.1903 por Kirby W.F.

Referencias

Enlaces externos 

striata